

Елко — місто, штат Невада
 Елко — місто, штат Південна Кароліна